Petersburg steht für:

 Petersburg (Osnabrück), eine Festung in Osnabrück, Niedersachsen
 Petersburg (Roman), einen Roman von Andrej Bely aus dem Jahre 1913
 Petersburg (Schiff), Fährschiff, vormals MS Mukran

Orte:

 Sankt Petersburg, Metropole in Russland
 Petersburg, heute Peterborough (South Australia), Ort in South Australia, siehe Umbenennung deutscher Ortsnamen in Australien
 Petersburg (Ontario), Ort in Kanada in der Stadt Kitchener
 Petersburg (Attendorn), Stadtteil von Attendorn, Nordrhein-Westfalen
 Petersburg (Vechta), Stadtteil von Vechta, Niedersachsen
 Petersburg, tschechisch Petrohrad, Gemeinde im Okres Louny, Tschechien

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Petersburg (Alaska)
 Petersburg (Delaware)
 Petersburg (Delaware County, Iowa)
 Petersburg (Georgia)
 Petersburg (Illinois)
 Petersburg (Indiana)
 Petersburg (Iowa)
 Petersburg (Kansas)
 Petersburg (Kentucky)
 Petersburg (Maryland)
 Petersburg (Michigan)
 Petersburg (Minnesota)
 Petersburg (Missouri)
 Petersburg (Nebraska)
 Petersburg (New Jersey)
 Petersburg (New York)
 Petersburg (North Carolina)
 Petersburg (North Dakota)
 Petersburg (Ohio)
 Petersburg (Oklahoma)
 Petersburg (Oregon)
 Petersburg (Pennsylvania)
 Petersburg (Tennessee)
 Petersburg (Texas)
 Petersburg (Virginia)
 Petersburg (West Virginia)
 Petersburg (Wisconsin), im Crawford County

Siehe auch:
 Peterborough (Begriffsklärung)
 Petersberg
 Petersbörg
 Petersburgh (New York)
 Saint Petersburg, Florida
 Sankt Petersburg (Begriffsklärung)